Бабаянц — фамилия:

 Бабаянц, Рубен Амбарцумович (1889—1962) — советский учёный-гигиенист.
 Бабаянц, Эликум Иванович(1867 — после 1933 года) — российский минцмейстер.

См. также 
 Бабаян
 Бабаев